Schönburg steht für:

 Schönburg (Adelsgeschlecht), sächsisch-thüringisches sowie böhmisches edelfreies Adelsgeschlecht
 Schönburg auf Wesel, rheinisches Adelsgeschlecht
 Schlösschen Schönburg, Schlösschen in Hofgeismar, Landkreis Kassel, Hessen

Ortschaften:
 Schönburg (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern
 Schönburg (Saale), Gemeinde im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Schönburg (Strasburg), Ortsteil der Stadt Strasburg (Uckermark), Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Schönburg, deutscher Name der Gemeinde Schœnbourg im Unterelsass, Frankreich

Schönburg ist Familienname folgender Personen:
 Johann Karl von Schönburg († 1640), Oberamtmann in Königstein

Siehe auch:
 Burg Schönburg
 Schönburgische Herrschaften, historisches Herrschaftsgebiet der Schönburger
 Schönburg-Glauchau
 Schönberg
 Schœnenbourg
 Schöneburg